Мухах — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Мухах — село в Загатальском районе.

Россия 
 Мухах — село в Рутульском районе Дагестана.